Il singolare del torneo di tennis Lima Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Pablo Cuevas che ha battuto in finale Marcos Daniel 0-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Carlos Berlocq (quarti di finale)
 Luis Horna (semifinali)
 Juan Pablo Brzezicki (secondo turno)
 Nicolás Lapentti (quarti di finale)

 Pablo Cuevas (Campione)
 Máximo González (semifinali)
 Marcos Daniel (finale)
 Frederico Gil (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lima Challenger 2007